Tom Lewis – politico statunitense
 Tom Lewis – golfista britannico
 Tom Lewis (1867-1927) – attore statunitense teatrale e cinematografico